Че́хово — село в Нижнеудинском районе Иркутской области. Административный центр Чеховского муниципального образования.

География 
Находится на правом берегу реки Ут (левый приток Уды) к юго-востоку — в 55 км от пгт Шумский, в 80 км от города Нижнеудинска.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 199 человек.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района